Каскини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каскини, Рауль Альфредо (род. 1971) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Каскини, Хуан Баутиста (род. 1997) — аргентинский футболист, играющий на позиции полузащитника.